Camillo de Simone (1737-1818), cardinal italien ;
 Carlo De Simone (né en 1932), linguiste italien ;
 Domenico de Simone (1768-1837), cardinal italien ;
 Gennaro Antonio De Simone (1714-1780), cardinal italien ;
 Giorgio De Simone (né en 1932), journaliste et écrivain italien ;
 Niccolò de Simone (?-1677), peintre flamand ;
 Roberto De Simone (né en 1933), acteur, compositeur et musicologue italien ;
 Titti De Simone (née en 1970), femme politique italienne.